Cobaltoxid steht für:

 Cobalt(II)-oxid, CoO (Cobaltmonoxid)
 Cobalt(III)-oxid, Co2O3 (Dicobalttrioxid, Cobaltsesquioxid)
 Cobalt(II,III)-oxid, Co3O4 (Tricobalttetroxid)